Лигё — бывшая коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Лигё — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Сорж-э-Лигё-ан-Перигор — коммуна во Франции, департамент Дордонь